П'єррфітт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 П'єррфітт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 П'єррфітт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 П'єррфітт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези